Virslīga () este cea mai importantă competiție din sistemul fotbalistic din Letonia.

Clasamentul UEFA
Coeficientul UEFA pe 2020

 35  (41)  A lyga
 36  (44)  Prima Ligă Armeană
'37  (42)  Virslīga
 38  (36)  Kategoria Superiore
 39  (34)  Prima Ligă Macedoneană
 40  (40'')  Premijer Liga

Cluburile sezonului 2016

Campioane

Legături externe 
 Federația Letonă de Fotbal
 Știri Virsliga
 Pagină neoficială Virslīga

Ligi naționale de fotbal din Europa